Schain ist der Familienname folgender Personen:
 Grigori Abramowitsch Schain (1892–1956), sowjetischer Astronom
 Pelageja Fjodorowna Schain (1894–1956), sowjetische Astronomin

Siehe auch:
 Schein